Church Point – sobborgo di Sydney (Australia)
 Church Point – villaggio della Nuova Scozia (Canada)
 Church Point – città della Parrocchia di Acadia, Louisiana (Stati Uniti d'America)